Boudjemaa peut désigner : 
 Agraw Boudjemâa (1952-), chanteur algérien ;
 Damien Boudjemaa (1985-), footballeur franco-algérien.

Autres 
 Ouled Boudjemaa, commune d'Algérie ;
 Stade Souidani Boudjemaa, stade situé à Guelma.